Whitehorse (Canada), hoofdstad van het Canadese deelgebied Yukon Territory
Whitehorse International Airport, de luchthaven van deze hoofdstad
Whitehorse (South Dakota), plaats in de staat South Dakota in de Verenigde Staten
Whitehorse City, een Local Government Area in de Australische staat Victoria
Whitehorse (band), muziek duo Luke Doucet en Melissa McClelland.

Zie ook
White Horse (doorverwijspagina)